Конго може да се отнася за:
 Конго (река), втората най-дълга река в Африка
 Конго (водосборен басейн), водосборния басейн на река Конго
 Република Конго (бивша Конго-Бразавил), държава на десния бряг на река Конго
 Демократична република Конго (ДРК) (бивша Конго-Киншаса или Заир), държава на левия бряг на река Конго
 Конго (царство), историческа държава в Африка
 Линейни крайцери тип „Конго“, () са серия от четири линейни крайцера на Императорските ВМС на Япония.
 „Конго (линеен крайцер, 1912)“, () е линеен крайцер на Императорските ВМС на Япония. Главен кораб на едноименния проект линейни крайцери.
Исторически имена на Демократична република Конго
 Свободна държава Конго, корпоративна държава през 1885 – 1908, частно притежавана от Леополд II, крал на Белгия, чрез фиктивна неправителствена организация
 Белгийско Конго, бивша колония на Белгия през 1908 – 1960, разположена на територията на днешна ДРК

Друго 
 Конго (роман), роман на Майкъл Крайтън
 Конго (филм), екранизация на романа със същото име